Imię Bill jest angielskim zdrobnieniem imienia Wilhelm (William).

 Bill – szwedzki przeciwpancerny pocisk kierowany

Filmy:
 Bill – amerykański komediodramt z 2007
 Bill Cosby Show – sitcom autorstwa komika Billa Cosby'ego
 Kill Bill – film Quentina Tarantino

Osoby o nazwisku Bill:
 Max Bill (1908-1994) – szwajcarski architekt, rzeźbiarz i projektant
 Buffalo Bill (1846-1917) – myśliwy, zwiadowca armii amerykańskiej

Zobacz też:
 Buffalo Bills – zespół futbolu amerykańskiego
 The Bill – polski punkrockowy zespół muzyczny